Ceramico – necropoli di Atene
 Ceramico – demo dell'antica Attica
 Ceramico – personaggio della mitologia greca

Pagine correlate 
 Ceramica